Йо́зеф Кре́санек (; 20 декабря 1913, Циммермансхау, Австро-Венгрия, ныне , Словакия — 14 марта 1986, Братислава, Чехословакия, ныне Словакия) — словацкий музыковед, композитор и педагог.

Биография 
Учился в 1932—1937 годах в Пражской консерватории у  (композиция) и в 1937—1939 годах — у Витезслава Новака в Школе мастерства (композиция), в 1932—1937 годах в Карловом университете — у Зденека Неедлы (музыковедение и музыкальная эстетика). С 1939 года — преподаватель педагогического института в Прешове, с 1944 года — Братиславского университета, с 1963 года — профессор и заведующий кафедрой музыковедения. В 1956—1964 — директор Института музыковедения Словацкой АН.

Сочинения 
 кантата «Лес, эй!» / Ноге ho! (1937)
 оркестровая сюита № 1 (1951)
 оркестровая сюита № 2 (1953)
 фортепианное трио (1939)
 струнный квартет (1953)
 фортепианный квинтет (1976)
 сюита для скрипки с фортепиано № 1 (1947)
 сюита для скрипки с фортепиано № 2 (1951)
 3 песни для голоса и струнного оркестра (1977)
 пьеса для фортепиано
 вокальный цикл «Я только человек» (1980)

Музыковедческие работы 
 Dejiny hudby strucný prehľad. — Martin, 1942.
 Zuzka Selecká spieva. — Martin, 1943.
 Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobnáho. — Bratislava, 1951.
 Vznik národnej hudby n 19. storocн. // Dejiny slovenskej hudby. — Bratislava, 1957.
 Národný umelec Eugen Suchoň. — Bratislava, 1961, 1978.
 Sociálná funkcia hudby. — Bratislava, 1961.
 Ávahy o hudbe. — Prana, 1965.
 Melodiarium Annae Szirmay-Keczer. — Bratislava, 1967.
 Vseobecná dejiny hudby // Esteticka výchova, (vyd. 2). — Bratislava, 1971.
 Základy hudobného myslenia. — Bratislava, 1976.
 Uvod do systema

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 277 — ISBN 5-85270-033-9